Löw, auch Loew oder Lőw, ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Namensträger

A 
 Alexander Löw (1975–2017), deutscher Geograph
 Alfred Löw-Beer (1872–1939), österreichischer Industrieller
 Andreas Löw (* 1982), deutscher Sportschütze
 Anton Löw (1847–1907), österreichischer Mediziner
 Ascher Löw (1754–1837), Oberlandrabbiner in Baden und Talmudist

B 
 Benjamin Wolf Löw (1773–1851), polnisch-ungarischer Rabbiner und Talmudist

C 
 Carl Friedrich Loew (1699–1741), deutscher Mediziner
 Christian Friedrich Löw (1778–1843), deutscher Kommunalpolitiker

D 
 Dieter Loew (* 1936), schweizerischer Mediziner
 Dominik Löw (1863–1931), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat

E 
 Edgar Loew, US-amerikanischer Filmproduzent
 Emanuel Löw (1834–1908), schweizerischer Politiker
 Emil Löw (1892–19**), deutscher Landespolitiker (Bayern) 
 Eleasar Löw (1758–1837), Rabbiner
 Ernst Loew (1911–1988), deutscher Landespolitiker (Hessen) (CDU)
 Ernst Loew (Botaniker) (1843–1908), deutscher Botaniker
 Erwin Löw von und zu Steinfurth (1841–1914), hessischer Kammerherr, Landrat und Reichstagsabgeordneter

F 
 Franz Löw (1829–1889), österreichischer Mediziner und Insektenforscher
 Franzi Löw (Franziska Sara Danneberg-Löw; 1916–1997), österreichische Widerstandskämpferin

 Fritzi Löw (1892–1975), österreichische Künstlerin, Designerin und Grafikerin

G 
 Georg Löw (1830–1887), Eisenbahnfachmann, Bahndirektor
 Gerhard Loew (* 19**), deutscher Theaterschaffender
 Gertrud Löw (1883–1964), österreichisches Model für eine Zeichnung von Gustav Klimt
 Gustav Löw (1870–1940), österreichischer Unternehmer, siehe Gustav und Wilhelm Löw

H 

 Harald Löw (* 1936), österreichischer Maler
 Heinrich Loew (1904–?), deutscher Ingenieur und Kunstsammler
 Hermann Loew (Friedrich Hermann Loew; 1807–1879), deutscher Insektenforscher
 Hermann Loew (Verwaltungsjurist) (1882–1944), deutscher Landrat
 Holger Loew (* 1978), deutscher Radrennfahrer

I 
 Immanuel Löw (1854–1944), ungarischer Rabbiner, Sohn von Leopold Löw
 Iris Löw-Friedrich (* 1960), deutsche Ärztin, Hochschullehrerin und Managerin

J 
 Jacques Loew (1908–1999), französischer Dominikaner und Arbeiterpriester
 Jakob Löw (1887–1968), österreichisch-jüdischer Bildhauer
 Joachim Löw (* 1960), deutscher Fußballtrainer und -spieler

 Johannes Loew (1771–1833), geadelter bayerischer Staatsbeamter im höheren Dienst und Schwiegervater von Fürst Karl Theodor von Wrede
 Josef Löw (1834–1886), böhmischer Komponist, Organist, Pianist und Klavierpädagoge
 Joseph Löw (1785–1809), deutscher Lyriker und Arzt
 Judah Löw (1525–1609), Rabbi in Prag
 Jürg Löw (* 1946), schweizerischer Schauspieler und Synchronsprecher

K 
 Konrad Löw (* 1931), deutscher Politologe

L 
 Leonhard Löw (1606–1658), deutscher Stück- und Glockengießer
 Leopold Löw (1811–1875), ungarischer Rabbiner

M 
 Marcus Loew (1870–1927), US-amerikanischer Kinounternehmer 
 Markus Löw (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Maria Theresia Löw (1809–1885), deutsche Sopranistin und Harfenistin
 Martina Löw (* 1965), deutsche Soziologin
 Max Löw-Beer (1829–1887), österreichischer Industrieller
 Moses Max Löw (1857–nach 1938), österreichischer Architekt

O 
 Oskar Loew (1844–1941), deutscher Chemiker
 Otto Löw (1934–2020), deutscher Chemiker und Musikwissenschaftler

P 
 Paola Loew (1934–1999), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Paul Löw-Beer (1910–2003), österreichischer Chemiker und Unternehmer

R 
 Raimund Löw (* 1951), österreichischer Historiker und Journalist
 Reinhard Löw (1949–1994), deutscher Naturwissenschaftler und Philosoph
 Rosa Loew (* 1924), deutsch-österreichische Malerin

S 
 Siegfried Löw (1933–1962), deutscher Bergsteiger
 Simon Löw (* 1956), Schweizer Geologe

 Stella Klein-Löw (1904–1986), österreichische Politikerin

T 
 Thomas Loew (* 1961), deutscher Facharzt für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapeut

U 
 Ulrich Löw (1922–1994), Schweizer Architekt

V 
 Victor Löw (* 1962), niederländischer Schauspieler

W 
 Werner Löw (* 1935), deutscher Radrennfahrer

Z 
 Zsolt Lőw (* 1979), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, Dienstleistungsunternehmen für behinderte Menschen in Bayern
 Löw (Beruf), erster Gehilfe des Henkers im Mittelalter
 Löw von Steinfurth, Adelsgeschlecht aus der Wetterau
 Leeuw
 Löf
 Loef
 Lööf

Familienname